Feiner ist der Familienname folgender Personen:

 Fabian Feiner (* 1975), deutscher Dokumentarfilmer und Filmeditor
 Hermann Feiner (1888–1944), österreichisch-deutscher Schauspieler, Sänger, Regisseur und Theaterdirektor
 Hertha Feiner-Aßmus (1896–1943), Opfer des Holocaust, siehe Denk-Mal Güterwagen
 Janik Feiner (* 1994), Schweizer Unihockeyspieler
 Johannes Feiner (1909–1985), schweizerischer katholischer Theologe
 Michael Feiner (* 1959), deutscher Diplomat
 Ruth Feiner (1909–1954), Schriftstellerin und Journalistin
 Scott Feiner (1968–2023), US-amerikanischer Jazzmusiker
 Yehiel Feiner (1909–2001), jüdischer Auschwitzhäftling und Schriftsteller